Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине сноуборд-кросс на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 10 февраля на горнолыжном курорте Снежный парк Гэньтин. В соревновании приняли участие 31 спортсмен представляющие 12 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Мужчины пятый раз в истории разыграли медали в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх. Олимпийским чемпионом 2014 и 2018 являлся француз Пьер Вольтье, он не выступал на Играх 2022 года. Алессандро Хеммерле выиграл золото, он стал первым австрийцем, завоевавшим олимпийскую медаль в сноуборд-кроссе. Омар Визинтин принёс Италии первую олимпийскую медаль в этом виде.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 32 сноубордиста. В следующий раунд проходят все спортсмены, которые распределяются по заездам, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

1/8 финала 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 5

 Заезд 7

 Заезд 2

 Заезд 4

 Заезд 6

 Заезд 8

Четвертьфинал 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 2

 Заезд 4

Полуфинал 

 Заезд 1

 Заезд 2

Финал

Малый финал

Большой финал

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр